Ford Maverick — полноразмерный внедорожник производства Ford Motor Company, серийно выпускаемый с 1988 по 1994 год.

История 
Автомобиль Ford Maverick впервые был представлен в апреле 1988 года в рамках плана Баттона. В 1990 году началось серийное производство автомобиля при сотрудничестве с компанией Holden.

Модель является лицензионным клоном Nissan Patrol четвёртого поколения. Несмотря на то, что автомобили были идентичны, они имели различные окраску и уровни отделки. В 1992 году автомобиль прошёл рестайлинг.

Все универсалы имели 95-литровый основной топливный бак, к которому мог устанавливаться дополнительно бак на 90 или 95 литров. Производство автомобилей завершилось в 1994 году из-за проблем с продажами.

Двигатели 

 L6 4.2l

Галерея

Примечания 

Maverick (1988)